Низовка — название географических объектов.

Россия 
 Низовка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Низовка — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Низовка — деревня в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Низовка — посёлок в Черноморском районе Крыма.
 Низовка — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Низовка — село в Спасском районе Нижегородской области.
 Низовка — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Низовка — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Низовка — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Низовка — село в Каменском районе Пензенской области.
 Низовка — село в Ардатовском районе Мордовии.
 Низовка — село в Атяшевском районе Мордовии.
 Низовка — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Низовка — село в Самойловском районе Саратовской области.
 Низовка — деревня в Бондарском районе Тамбовской области.
 Низовка — посёлок в Алатырском районе Чувашии.
 Низовка — река в Новгородской области, приток Мсты.

Украина 
 Низовка — село в Нововодолажском районе Харьковской области.